Mill Creek (Illinois)
 Mill Creek (Oklahoma)
 Mill Creek (Pennsilvània)
 Mill Creek (Virgínia de l'Oest)
 Mill Creek (Washington)
 Old Mill Creek, vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois